Slovo Okazaki může znamenat:
 Okazaki (Aiči) – japonské město v prefektuře Aiči
 Hrad Okazaki – hrad ve městě Okazaki
 Okazakiho fragment – krátký úsek DNA vytvářený při replikaci